Xihuitl est un mot nahuatl qui désigne plusieurs choses. :
Xihuitl, l'année solaire de 365 jours ;
Xihuitl, un certain nombre d'herbes ; 
Xihuitl, pierres bleu-vert :
 turquoise (généralement);
 jadéite ;
Xihuitl, couleur :
bleu (généralement) ;
vert.

Articles connexes 
 Xihuitl, le bleu éternel
 Bleu maya

Notes et références

Mot nahuatl